Qızılağac – centro abitato del distretto di Göyçay, in Azerbaigian
 Qızılağac – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian
 Qızılağac – centro abitato del distretto di Salyan, in Azerbaigian